Ariclenes da Silva Ferreira — futebolista brasileiro, conhecido como Ari
Ari (Itália)